Cyphocleonus — род жуков из подсемейства Lixinae семейства долгоносиков (Curculionidae).

Описание 
Передний край переднеспинки на боках за глазами без заглазничных лопастей. Головотрубка часто с широким и толстым, иногда спереди бороздчатым килем, отделённым от бороздковых килей укороченными глубокими бороздками. Брюшные стерниты с голыми точками, редко в однородных белых волосовидных чешуйках.

Виды 
Некоторые виды:

Примечания 

Lixinae
Роды жесткокрылых